Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1972 à La Corogne, en Espagne.

L'Espagne remporte à cette occasion sa septième couronne mondiale.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1972
Rink hockey
Rink hockey 1970
Événement sportif à La Corogne
Sport en Espagne en 1972
Sport en juillet 1972
Sport en août 1972